Алекса́ндр Ива́нович Евдоки́мов:
 Евдокимов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер.
 Евдокимов, Александр Иванович (1883—1979) — советский стоматолог и челюстно-лицевой хирург, член-корреспондент АМН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Евдокимов, Александр Иванович (1920—1979) — полный кавалер ордена Славы.